Las siglas DVD±RW, indistintamente, hacen referencia a:
 DVD-RW, estándar creado por el DVD Forum.
 DVD+RW, estándar crear DVD+RW Alliance.